Slavia Sofia (Bulgaars: ПФК Славия София) is een voetbalclub uit Bulgarije. De club was vooral succesvol in de jaren 30 en 40. Slavia wordt overschaduwd door Levski Sofia en CSKA Sofia.

In 1996 had de club opnieuw reden om te feesten, na 53 jaar werd een nieuwe titel binnengehaald en de club haalde ook met de beker de dubbel binnen.

De volgende beker pakte de club in 2018, in de finale tegen rivaal Levski Sofia waren strafschoppen nodig voor de winst. Doelman Georgi Petkov was de grote held voor Slavia door twee strafschoppen in de reeks te stoppen, nadat hij ook al een strafschop in de reguliere speeltijd had gestopt.

Erelijst 
 Landskampioen 7x
1928, 1930, 1936, 1939, 1941, 1943, 1996
 Beker van Bulgarije 8x
1952, 1963, 1964, 1966, 1975, 1980, 1996, 2018
 Balkan Cup 2x
 1986, 1988

Naamsveranderingen 
 1913 : opgericht Slavia Sofia
 1945 : Slavia-45 Sofia
 1949 : Stroitel Sofia
 1951 : Udarnik Sofia
 1957 : Slavia Sofia

In Europa 

Slavia Sofia speelt sinds 1963 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
 Jaarbeursstedenbeker (3x)
1968/69, 1969/70, 1970/71
 Europacup II (6x)
1963/64, 1964/65, 1966/67, 1972/73, 1975/76, 1980/81
 UEFA Cup (7x)
1973/74, 1982/83, 1988/89, 1990/91, 1991/92, 1995/96, 1996/97
 UEFA Europa League (3x)
2016/17, 2018/19, 2020/21

Bekende (oud-)spelers 
  Mitchell Burgzorg
  Andrej Jeliazkov
  Asen Karaslavov
  Kiril Metkov
  Zjivko Zjelev

Externe links 
 Officiële website